

Musica 
 Sapore d'estate – singolo di Moreno del 2013

Televisione 
 Sapore d'estate – programma televisivo del 1998